Buarremon virenticeps é uma espécie de ave da família Emberizidae.

É endémica do México.

Os seus habitats naturais são: regiões subtropicais ou tropicais húmidas de alta altitude.

Referências 

Aves do México
Buarremon
Aves descritas em 1855